24-й чемпионат Таджикистана по футболу 2015 года среди профессиональных клубов Высшей лиги. Стартовал в апреле и завершился 16 ноября 2015 года. В турнире приняли участие 10 клубов, как и в предыдущем сезоне. Действующий чемпион Таджикистана душанбинский «Истиклол» защитил свой титул.

Участники

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт федерации футбола Таджикистана

2015
Таджикистан
2015 год в Таджикистане